Svárov může být:

sídla
 Svárov (okres Kladno) – obec v okrese Kladno
 Svárov (okres Uherské Hradiště) – obec v okrese Uherské Hradiště
 Svárov (Velké Opatovice) – část města Velké Opatovice v okrese Blansko
 Svárov (Stráž nad Nisou) – část obce Stráž nad Nisou v okrese Liberec
 Svárov (Česká Lípa) – část okresního města Česká Lípa
 Svárov (Velké Hamry) – část města Velké Hamry v okrese Jablonec nad Nisou, do roku 1942 část obce Šumburk nad Desnou; dějiště Svárovské stávky roku 1870
 Svárov (Poříčí nad Sázavou) – část obce Poříčí nad Sázavou v okrese Benešov
 Svárov (Nové Město na Moravě) – část Nového Města na Moravě

vodní plochy
 Svárov (rybník) – rybník v obci Poříčí nad Sázavou

vrchy, hory
 Svárov (Kameničská vrchovina) – vrch 613,4 m n. m. (Železné hory / Sečská vrchovina), katastrální území Trhová Kamenice, okres Chrudim
 Svárov (Ralská pahorkatina) – vrch v podještědské části Ralské pahorkatiny v okrese Liberec

Externí odkazy